Borsuk ist die polnische Bezeichnung für Dachs.

Borsuk ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Borsuk, israelische Schachspielerin
 Karol Borsuk (1905–1982), polnischer Mathematiker
 Karol Borsuk (Dirigent) (* 1949), polnischer Musiker, Komponist und Dirigent
 Ljudmila Leonidowna Borsuk (* 1952), sowjetische Weitspringerin

Borsuk steht außerdem für:

 ein Ort in der Gmina Mircze
 ein Ort in der Gmina Gorzków
 den Schützenpanzer BWP Borsuk